Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2012/13 enthält alle Spieler, die für die deutsche Schachbundesliga 2012/13 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen:

Allgemeines 

Die 16 teilnehmenden Vereine durften 8 Stammspieler und maximal 8 Ersatzspieler melden, außerdem konnten mit den Ranglistennummern 17 und 18 zwei Jugendliche gemeldet werden, die am 31. Dezember 2012 ihr 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 10 Vereine nutzten diese Möglichkeit, von diesen meldeten 6 Vereine je zwei zusätzliche Jugendspieler und 4 Vereine je einen zusätzlichen Jugendspieler. Insgesamt kamen 240 Spieler zum Einsatz, von denen 18 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler war Étienne Bacrot (OSG Baden-Baden) mit 11,5 Punkten aus 15 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten sein Mannschaftskollege Arkadij Naiditsch und der Solinger Predrag Nikolić, wobei Nikolić 14 Partien spielte, Naiditsch 15. Mit Radosław Wojtaszek (Hamburger SK), Alexander Postojev (SV Hockenheim) und Amir Rezasade (SV Mülheim-Nord) erreichten drei Spieler 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Wojtaszek wurde zweimal eingesetzt, Postojev und Rezasade je einmal.

Ältester Spieler der Saison ist der Forchheimer Vlastimil Jansa (* 1942), die jüngsten eingesetzten Spieler sind die 1997 geborenen Dennis Wagner (SV 1930 Hockenheim), Rasmus Svane (Hamburger SK), Patrick Imcke (SF Katernberg), Matthias Blübaum (Werder Bremen) und Lev Yankelevich (SG Trier).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012)
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2012; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, ENG = England, ESP = Spanien, FIN = Finnland, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, IRI = Iran, ISR = Israel, LAT = Lettland, MDA = Moldawien, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SLO = Slowenien, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, TUR = Türkei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten von Amerika, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SV Wattenscheid

Schachgesellschaft Solingen

SK Turm Emsdetten

SV Wiesbaden

Sportfreunde Katernberg

SV Mülheim-Nord

OSG Baden-Baden

SG Trier

Hamburger SK

Werder Bremen

Schachfreunde Berlin

Schachclub Eppingen

SV 1930 Hockenheim

SV Griesheim

SK Norderstedt

Schachclub Forchheim

Anmerkungen 

 Kampflose Niederlagen sind nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Die GM-Norm von Leon Mons wurde aus 12 Partien erspielt.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2012/13 auf der Website des Deutschen Schachbunds
 Saisonstatistik von Thomas Jackelen auf der Website des Godesberger SK

Schachbundesliga (Deutschland)
Wikipedia:Liste
Schach 2012
Schach 2013